Wittstedt ist

 ein Ortsteil der Einheitsgemeinde Hagen im Bremischen, Wittstedt (Hagen im Bremischen)
 die deutsche Bezeichnung des Ortes Vedsted in Nordschleswig